Крессак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот
 Крессак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь